Tenaris — крупный мировой производитель и поставщик бесшовной и сварной стальной трубной продукции, также компания занимается сервисным обслуживанием, снабжением и дистрибуцией своей продукции для нефтегазовой, топливно-энергетической и машиностроительной отраслей промышленности. Tenaris — дочерняя компания аргентинской группы Techint.

История 
Компания Tenaris основана в Милане (Италия) в 2001 году. Штаб-квартира находится в Люксембурге. Tenaris является ведущим региональным поставщиком сварных стальных труб для газопроводов в Южной Америке. Производственные мощности компании находятся в Аргентине, Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии, Италии, Японии, Мексике, Румынии, США, Казахстане и Венесуэле с сетью обслуживания покупателей в более чем 20 странах мира.
Ежегодная производительность Tenaris — 3,3 миллионов тонн бесшовной, и 2,8 миллионов тонн сварной трубной продукции, ежегодная совокупная выручка превышает 12,1 миллиардов американских долларов (2008). Общая численность персонала на конец 2010 года — 25420 человек.

Недавно Tenaris приобрела Hydril и позже отделила сегмент бизнеса высококачественных резьбовых соединений от сегмента контроля над давлением. Сегмент контроля над давлением был продан General Electric Oil and Gas в апреле 2008.

В 2020 году была завершена сделка по приобретению американского дивизиона Трубной металлургической компании IPSCO.

Руководство компании 
 Президент компании — Паоло Рокка
 Финансовый директор — Рикардо Хуан Солер
 Коммерческий директор — Алехандро Ламартин

Примечания

Ссылки 
 

Techint
Компании Аргентины
Компании Италии
Транснациональные корпорации
Компании, имеющие листинг акций на Итальянской бирже